Маринки — деревня Данковского района Липецкой области в составе Октябрьского сельсовета.

География 
Расположена на правом берегу речки, впадающей в реку Рыхотка.

Имеется одна улица без названия, просёлочные дороги и небольшой пруд.

Население

Примечания

Ссылки 
 Маринки (деревня)

Населённые пункты Данковского района